La Route nationale 514 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 514 en France
 Route nationale 514 en Italie

Voir aussi